Werren ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Werren (* 1948), niedersächsischer Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 Joseph Werren (1810–1881), nassauischer Beamter und Staatsratsmitglied
 Otto W. Werren (* 1949), deutscher Künstler
 Philip Werren (* 1942), kanadischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Amt Homburg an der Werren